Tocodede steht für:

 Tokodede, eine ethnolinguistische Gruppe in Osttimor
 Tokodede (Sprache), die Sprache dieser Gruppe